Евге́ний Кали́нин:
 Калинин, Евгений Геннадьевич (род. 1993) — белорусский футболист, нападающий.
 Калинин, Евгений Евгеньевич (род. 1955) — советский и российский футболист, вратарь.
 Калинин, Евгений Петрович (род. 1942) — горный инженер-технолог, лауреат  премии Совета Министров СССР (1988).
 Калинин, Евгений Семёнович (род. 1928) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.